

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Moq“ beginnt.

Moq 



Moqa 
 Moqahwi, Hussain al- (* 1988), saudi-arabischer Fußballspieler

Moqh 
 Moqhali, Thabiso Paul (* 1967), lesothischer Marathonläufer

Moqu 
 Môquet, Guy (1924–1941), französisches Opfer deutscher Repression während der Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg
 Moquin-Tandon, Alfred (1804–1863), französischer Zoologe, Botaniker und Naturhistoriker